

Persone 
 Pedro Ken Morimoto Moreira (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Ryūtarō Morimoto (1995) – cantante giapponese
 Shigeki Morimoto (...) – autore di videogiochi giapponese
 Shintarō Morimoto (1997) – attore e cantante giapponese
 Takayuki Morimoto (1988) – calciatore giapponese, di ruolo attaccante

Altro
 6650 Morimoto – asteroide della fascia principale
 Stazione di Morimoto – stazione ferroviaria della città di Kanazawa in Giappone